Frangipani je lahko:

Plemiška rodbina 

 Frangipani - rimska rodovina znana zlasti v srednjem veku

Botanika 
 frangipani (cvetlica) –  – subtropska rastlina iz rodu plumeria